BKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bukavu (Repubblica Democratica del Congo)